You’re My Thrill () — дебютный студийный альбом американской певицы Дорис Дэй, выпущенный в 1949 году на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
В поддержку альбома был выпущен сингл «Bewitched, Bothered and Bewildered», который добрался до 9 места в чарте Billboard Hot 100 и возглавил радиочарт Your Hit Parade. Сам альбом смог подняться до 5 места в чарте Billboard Top Albums.

Первоначально альбом издавался целой пластинкой, позже состоялся релиз на двух пластинках и даже четырёх. В 1955 году лейбл выпустил альбом Day Dreams, куда вошли все песни из данного альбома, а также четыре новых, тем не менее альбом считается не сборником, а полноценным альбомом. В 2004 году вышла ремастеринговая копия на CD, к оригинальному альбому You’re My Thrill добавили альбом Young at Heart, четыре «новые» песни из Day Dreams, а также неизданные ранее четыре песни.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Дорис Дэй
Альбомы Columbia Records
Дебютные альбомы 1949 года